Vasks steht für:
 Pēteris Vasks (* 1946), lettischer Komponist
 (16513) Vasks, Asteroid des Hauptgürtels